Izraz Pterygota se lahko nanaša na:

 skupino krilatih žuželk
 vrsto Hopea pterygota, rastlino iz družine dipterokarpovk (Dipterocarpaceae)
 Pterygota, rod rastlin iz družine Sterculiaceae.